Съветът за митническо сътрудничество (съкратено СМС) официално е създаден през 1952 година от 13 държави, участващи в Комитета по европейско икономическо сътрудничество в периода 1947 – 1948 г.

През 1948 г. работна група в рамките на Комитета създава 2 нови органа: икономически комитет – предшественик на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и митнически комитет – основоположник на бъдещия Съвет за митническо сътрудничество.

През 1952 г. Конвенцията за създаването на Съвета за митническо сътрудничество влиза в сила, като церемонията по учредяването му се провежда на 26 януари 1953 г. Поради тази причина на този ден се празнува професионалният празник на митницата. На първата сесия на Съвета на СМС присъстват представители на 17 европейски държави.

След постоянно нарастване броя на членовете на СМС през 1994 г. Съветът приема работното наименование Световна митническа организация. Понастоящем в нея членуват 169 световни митнически администрации.

Международни организации в Европа
Международни икономически организации
Митническо дело